Będargowo ist der Name folgender Orte in Polen: 

 Będargowo (Kołbaskowo), deutsch Mandelkow, in der Gmina Kołbaskowo in der Woiwodschaft Westpommern
 Będargowo (Pełczyce), deutsch Groß Mandelkow, in der Gmina Pełczyce in der Woiwodschaft Pommern
 Będargowo (Szemud), deutsch Bendargau, in der Gmina Szemud in der Woiwodschaft Pommern